Název Symfonie č. 1  má více hudebních děl:

 Samuel Barber: Symfonie č. 1, op. 9
 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1, op. 21
 Leonard Bernstein: Symfonie č. 1 „Jeremiah“
 Johannes Brahms: Symfonie č. 1, op. 68
 Havergal Brian: Symfonie č. 1 „Gothic“
 Anton Bruckner: Symfonie č. 1, Linzer Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 1, Wiener Fassung
 Aaron Copland: Symfonie č. 1 pro varhany a orchestr
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 1, op. 13 „Zimní sny“
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 1, B 9 „Zlonické zvony“
 Edward Elgar: Symfonie č. 1, op. 55
 Zdeněk Fibich: Symfonie č. 1 F dur, op. 17
 Philip Glass: Symfonie č. 1 „Low“
 Henryk Górecki: Symfonie č. 1
 Joseph Haydn: Symfonie č. 1, Hob I:1
 Charles Ives: Symfonie č. 1
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 1
 Witold Lutosławski: Symfonie č. 1
 Gustav Mahler: Symfonie č. 1 „Der Titan“
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 1
 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 1, op. 11
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 1, KV 16
 Carl Nielsen: Symfonie č. 1, op. 7
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 1 „Sinfonietta per archi“
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 1, op. 25 „Symphonie Classique“
 Sergej Rachmaninov: Symfonie č. 1, op. 13
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 1
 George Rochberg: Symfonie č. 1
 Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 1, op. 2
 Franz Schubert: Symfonie č. 1, D 82
 Robert Schumann: Symfonie č. 1, op. 38
 Jean Sibelius: Symfonie č. 1, op. 39
 Alfred Schnittke: Symfonie č. 1 (Schnittke)
 Bedřich Smetana: Symfonie č. 1 „Triumfální“ (též „Slavnostní“)
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 1, op. 10
 William Walton: Symfonie č. 1
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 1 „A Sea Symphony“

01